Ахметели — грузинская фамилия:
 Владимир (Ладо) Георгиевич Ахметели (1875—1942) — грузинский политический и общественный деятель, писатель, журналист.
 Александр Васильевич Ахметели (1886—1937) — советский грузинский театральный режиссёр, народный артист Грузинской ССР (1933).
 Михаил Ахметели (1895—1963) — немецкий учёный и политик грузинского происхождения.
 Ахметели, Степан Георгиевич (1877—1922) — грузинский военнослужащий, генерал-майор (1918).

См. также